La estación de Girona puede referirse a:

 
 Estación de Gerona: Estación de ferrocarril de Larga y Media distancia de Renfe situada en la ciudad de Gerona;
 Estación de Gerona: Estación de metro de la línea 4 del Metro de Barcelona, ubicada en ciudad de Barcelona.